USS Reid je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Reid (DD-21) 
 USS Reid (DD-292) 
 USS Reid (DD-369)

Reid